Фара-Оливана-кон-Сола () — коммуна в Италии, располагается в регионе Ломбардия, в провинции Бергамо.

Население составляет 1167 человек (2008 г.), плотность населения составляет 292 чел./км². Занимает площадь 4 км². Почтовый индекс — 24058. Телефонный код — 0363.

Покровителем коммуны почитаются святой Лаврентий, празднование 10 августа, и святой первомученик Стефан, празднование 26 декабря.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт:

Ссылки 

 Национальный институт статистики 
 Национальный институт статистики